Sybil (livro) — livro de 1973 por Flora Rheta Schreiber
Sybil (filme) — filme de 1976] estrelado por Sally Field
 Sybil (gato) — gata mascote da Downing Street
 Sybil (filme de 2007) — filme de 2007 baseado no mesmo livro de Schreiber
 Sybil (livro de 1845) — livro de 1845 pelo britânico Benjamin Disraeli
 Sybil (filme de 1921) — filme mudo de 1921 baseado no livro de Disraeli
 Sybil (livro de 1921) — livro de 1952 do americano Louis Auchincloss